Таня Робертс (; 15 октября 1949 — 4 января 2021) — американская актриса, секс-символ начала 1980-х годов.

Биография 
Настоящее имя — Виктория Ли Блюм. Родилась в Бронксе (Нью-Йорк) в семье ирландца и еврейки. Рано ушла из школы и начала сниматься в рекламе для телевидения и модных журналов.

В 19 лет вышла замуж за начинающего сценариста Барри Робертса и поменяла имя на Таня Робертс. Посещала известную нью-йоркскую Актёрскую студию, где в то время преподавали знаменитые театральные педагоги Ли Страсберг и Ута Хаген.

Дебют в кино состоялся в 1975 году в фильме ужасов «Насильственное вторжение». В 1977 году вместе с мужем перебрались в Голливуд, где стала регулярно сниматься, в частности, сыграв в 1979 году в культовом фильме ужасов «Путешествие в ад». В 1980 году Робертс получила роль в телесериале «Ангелы Чарли», где конкурс претенденток составлял около 2 тысяч на одно место.

Критики невысоко оценивали игру Робертс. Так, за свою роль «королевы джунглей» Шины она была номинирована на премию «Золотая малина» как худшая исполнительница женской роли. За фильм бондианы «Вид на убийство» (1985) она также получила номинацию на премию «Золотая малина», хотя эта роль и принесла ей международную известность. Последовавшие за этим роли в эротических триллерах «Ночное наблюдение» (1990) и «Тайники души» (1991) не способствовали продвижению её актёрской карьеры. Однако в период с 1998 по 2004 годы Робертс с успехом снялась более чем в 80 эпизодах популярного в США сериала «Шоу 70-х».

4 января 2021 года Таня Робертс умерла в больнице Сидарс-Синай Лос-Анджелеса. Её тело было кремировано, а прах развеян.

Фильмография

Примечания

Ссылки